Марк Влади́мирович Григоря́н:
 Григорян, Марк Владимирович (1900—1978) — советский архитектор.
 Григорян, Марк Владимирович (род. 1958) — армянский и британский журналист.